Andreae (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht

Telgen en verwanten van het patriciërsgeslacht
Into Nauta Andreae (1870-1920), burgemeester van Buren 1916-1918

Personen met de familienaam Andreae

 Johann Valentin Andreae (1586 - 1654), Duits theoloog en schrijver
 Daniel Hermannus Beucker Andreae (1772-1828), Nederlands rechter en politicus
 Gajus Andreae (1805-1887), Nederlands rechter
 Jouwert Andreae (1812-1876), Nederlands marine-officier en politicus
 Sicco Leendert Andreae (1840-1911), Nederlands rechter
 Arnoldus Johannes Andreae (1845-1899), Nederlands notaris en schrijver
 Rik Andreae (1950), Nederlands dichter

Daarnaast kan het verwijzen naar: 
 De samengestelde achternaam Fockema Andreae
 Adenomera andreae, een kikkersoort
 Flintiella andreae, een schietmot